Папалекси, Николай Дмитриевич — российский и советский физик, академик АН СССР, основоположник советской радиоастрономии.
 Папалекси — большой древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.